Le sigle NORAD - pour North American Aerospace Defense Command - désigne en anglais le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord.

 Le sigle Norad désigne la Norwegian Agency for Development Cooperation (Direktoratet for utviklingssamarbeid), l'agence d'État pour la coopération au développement de la Norvège.